Tiflis steht für:
 Tiflis, die Hauptstadt Georgiens
 Titularbistum Tiflis, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

 Tbilissi (georgisch für „Tiflis“), Stapellaufname des russischen Flugzeugträgers Admiral Kusnezow